

Persone

Faragò
 Giusy Faragò – calciatrice italiana
 Paolo Faragò – calciatore italiano

Faragó
 Iván Faragó – scacchista ungherese
 Lajos Faragó – calciatore ungherese
 Tamás Faragó – ex pallanuotista ungherese